Spojení písmene A a číslice 5 může mít různé významy:

 formát papíru 148 × 210 mm
 Audi A5 – automobil
 dálnice A5 – stejně označené dálnice v některých evropských zemích
 Micubiši A5M – japonský stíhací letoun
 North American A-5 Vigilante – americký bombardér
 Tippmann A-5 – paintballový značkovač
 a5 – pole šachovnice